Portret Asensia Julià (1798) –
 Portret Asensia Julià (1814) –

Zobacz też